Неферит:

 Неферит I — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 399 — 393 годах до н. э.
 Неферит II — фараон Древнего Египта, правивший в 380 году до н. э.